Política: 
 Eusko Alkartasuna.
 Estado Aragonés (EA), partit polític nacionalista aragonès d'esquerres, creat a Barcelona el 1933.
 Estau Aragonés (EA), partit polític independentista aragonès creat el 2006.
 Videojocs: Electronic Arts.
 EA Canada.
 EA UK, empresa desenvolupadora de videojocs ubicada a Guildford, Surrey, part d'Electronic Arts.